Krag-Jørgensen M1912 – norweski karabin uniwersalny, wersja karabinu Krag-Jørgensen
 Mauser M1912 – produkowany w Austro-Węgrzech karabin przeznaczony dla armii Meksyku